Municipio de Barren puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Barren (condado de Independence, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Independence.
 Municipio de Barren (condado de Jackson, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Barren (condado de Franklin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Franklin.